Тене́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 185 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Орлеана, 23 км на південь від Блуа.

Історія 

1 січня 2019 року Тене, Контр, Фен, Фужер-сюр-Б'євр i Ушам було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Контруаз-ан-Солонь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 853,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тене на сайті французького Національного інституту географії
 Тене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер